Plaats in Indonesië
 Pancor (Gayam), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumenep in de provincie Oost-Java
 Pancor (Ketapang), een plaats in het bestuurlijke gebied Sampang in de provincie Oost-Java
 Pancor (Selong), een plaats in het bestuurlijke gebied Oost-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara